WWE (ранее WWF, WWWF) и её предшественник Корпорация Capitol Wrestling (CWC) — За всё время поддерживала несколько женских профессиональных чемпионатов по рестлингу, с тех пор, как в 1984 году WWF заполучили на тот момент действующий титул Чемпионата мира NWA среди женщин которым владела Невероятная Мула. При делении на бренды названия титула как правило менялось и создавался ещё один титул для бренда который остался без женского чемпионата.

Названия чемпионатов

Чемпион NWA, WWF, WWE среди женщин (1956—2010)

Чемпионка WWE среди Див (2008—2016)

Чемпион WWE Raw среди женщин (2016—настоящее время)

Все индивидуальные чемпионаты

Командное чемпионство NWA, WWF среди женщин

Все Командные чемпионаты

Самые продолжительные чемпионства

Десятка самых продолжительных тайтл рейнов

Самые продолжительные тайтл рейны чемпионатов

Пятёрка самых продолжительных командных тайтл рейнов

Самые продолжительные тайтл рейны командных чемпионатов

Самые титулованные рестлеры/команды в чемпионатах

Рестлеры

Команды

См. также 
 Мировые чемпионаты WWE
 Командные чемпионаты WWE

Женские чемпионаты WWE
 Чемпион WWE среди женщин (1956—2010) годов
 Чемпионка WWE среди Див
 Чемпион WWE Raw среди женщин
 Чемпион WWE SmackDown среди женщин
 Чемпион NXT среди женщин
 Чемпион Соединённого Королевства NXT среди женщин
 Командное чемпионство WWF среди женщин
 Командное чемпионство WWE среди женщин
 Командное чемпионство NXT среди женщин

Списки чемпионов женских чемпионатов WWE
 Список чемпионов WWE среди женщин (1956–2010) годов
 Список чемпионов WWE среди див
 Список чемпионов WWE Raw среди женщин
 Список чемпионов WWE SmackDown среди женщин
 Список чемпионов NXT среди женщин
 Список чемпионов Соединённого Королевства NXT среди женщин
 Список командных чемпионов WWF среди женщин
 Список командных чемпионов WWE среди женщин
 Список командных чемпионов NXT среди женщин

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула Чемпион WWE среди женщин (1956—2010) годов на официальном сайте WWE
 История титула Чемпионка WWE среди Див среди женщин  на официальном сайте WWE
 История титула Чемпион WWE Raw среди женщин на официальном сайте WWE
 История титула Чемпион WWE SmackDown среди женщин на официальном сайте WWE
 История титула Чемпион NXT среди женщин на официальном сайте WWE
 История титула Чемпион Соединённого Королевства NXT среди женщин на официальном сайте WWE
 История титула Командное чемпионство WWF среди женщин на сайте wrestling-titles
 История титула Командное чемпионство WWE среди женщин на официальном сайте WWE
 История титула Командное чемпионство NXT среди женщин на официальном сайте WWE

Чемпионские титулы WWE
Упразднённые титулы WWE
Женский рестлинг
Женщины в WWE
Титулы, приобретённые WWE